Die Nord/LB Open 2001 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Juni 2001 in Braunschweig stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2001 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 106 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 104 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 108 kB)

ATP Challenger Series 2001
Tennisturnier in Braunschweig